Боксёры:
 Боксёры — спортсмены, занимающиеся боксом.
 «» () — один из первых в мире фильмов.
 «Боксёры» — советский фильм 1941 года.
 «Боксёры» — европейское прозвище ихэтуаней.
 «Боксёры» — преступная группировка, действовавшая в Набережных Челнах.

Бо́ксеры:

 Боксеры — тип мужского нижнего белья.
 Боксеры-брифы — трусы-шорты, тип мужского нижнего белья.

См. также